Johann Stangl – austriacki saneczkarz
 Johann Stangl – niemiecki mykolog